Kiernozia (plaats), plaats in Polen
 Kiernozia (gemeente), gemeente in Polen